Симоне Ватури (, род. 20 июля 1988, Милан) — итальянский фигурист, выступавший в танцах на льду. В паре с Лоренцей Алессандрини становился трёхкратным бронзовым призёром чемпионата Италии (2011, 2012, 2014) и участником чемпионата мира (2012).

Биография 
Его старший брат — Андреа Ватури — занимался фигурным катанием, участвовал в чемпионате мира в танцах на льду. В 1994 году, следуя за братом, Симоне освоил катание на коньках. Выбрав танцевальную дисциплину, на раннем этапе выступал с Сереной Танкреди.

Значительную часть карьеры его партнёршей была Лоренца Алессандрини, с которой катался на протяжении семи сезонов (2007—2014). Они начинали спортивный путь на юниорских турнирах, становившись чемпионами Италии, входили в пять лучших чемпионата мира.

Во взрослом катании Симоне повторил достижение брата, отобравшись на чемпионат мира 2012 года. Помимо этого Ватури и Алессандрини трижды были бронзовыми призёрами итальянского чемпионата, а также привозили серебро с Кубка Ниццы и Мемориала Непелы.

В 2014 году образовал танцевальный дуэт с Екатериной Рязановой, ранее выступавшей за сборную России. Пара провела один совместный сезон, заняла четвёртое место чемпионата Италии, после чего Ватури завершил соревновательную карьеру.

Представлял миланский клуб фигурного катания «Agorà». Вне льда предпочитал прогулки с друзьями, прослушивание музыки и просмотр фильмов. Обучался в Миланском университете.

Результаты 
(С Екатериной Рязановой)

(С Лоренцой Алессандрини)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Фигуристы Италии
Родившиеся в Милане